Yura kan syfta på:

 Yura (sångare), sydkoreansk sångerska
 Yura Min, sydkoreansk konståkare 
 Yura-språk, australiskt språk